Micheel ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Micheel (1900–1982), deutscher Chemiker
 Gerd Micheel (1926–1996), deutscher Schauspieler
 Hans-Jürgen Micheel (* 1936), deutscher Diplomat
 Lena Micheel (* 1998), deutsche Hockeyspielerin
 Shaun Micheel (* 1969), US-amerikanischer Profigolfer
 Stefan Micheel (* 1955), deutscher Künstler